De 2. Bundesliga 2009/10 was het 36e seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 7 augustus 2009 en eindigde op 9 mei 2010. In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 809 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.64 doelpunt per wedstrijd.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || 1. FC Kaiserslautern
| 34
| 19
| 10
| 5
| 56 || 28
| +28
| 67
|-style="background: #ACE1AF"
| 2 || FC St. Pauli
| 34
| 20
| 4
| 10
| 72 || 37
| +35
| 64
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  FC Augsburg
| 34
| 17
| 11
| 6
| 60 || 40
| +20
| 62
|-
| 4
| Fortuna Düsseldorf
| 34
| 17
| 8
| 9
| 48 || 31
| +17
| 59
|-
| 5
| SC Paderborn 07
| 34
| 14
| 9
| 11
| 49 || 49
| ±0
| 51
|-
| 6
| MSV Duisburg
| 34
| 14
| 8
| 12
| 51 || 46
| +5
| 50
|-
| 7
| Arminia Bielefeld
| 34
| 16
| 5
| 13
| 48 || 41
| +7
| 49
|-
| 8
| TSV 1860 München
| 34
| 14
| 6
| 14
| 43 || 45
| –2
| 48
|-
| 9
| Energie Cottbus
| 34
| 13
| 8
| 13
| 55 || 49
| +6
| 47
|-
| 10
| Karlsruher SC
| 34
| 13
| 7
| 14
| 43 || 45
| −2
| 46
|-
| 11
| SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 12
| 8
| 14
| 51 || 50
| +1
| 44
|-
| 12
| 1. FC Union Berlin
| 34
| 11
| 11
| 12
| 42 || 45
| –3
| 44
|-
| 13
| Alemannia Aachen
| 34
| 11
| 10
| 13
| 37 || 41
| –4
| 43
|-
| 14
| Rot-Weiß Oberhausen
| 34
| 12
| 5
| 17
| 38 || 52
| −14
| 41
|-
| 15
| FSV Frankfurt
| 34
| 9
| 11
| 14
| 29 || 50
| −21
| 38
|- style="background:#ffeeee;"
| 16 ||  Hansa Rostock
| 34
| 10
| 6
| 18
| 33 || 45
| −12
| 36
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17 ||  TuS Koblenz
| 34
| 7
| 10
| 17
| 35 || 60
| –25
| 31
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18 ||  Rot Weiss Ahlen
| 34
| 5
| 7
| 22
| 19 || 55
| –36
| '22
|} 

 Play-offs 
Promotie

FC Nürnberg handhaaft zich in de Bundesliga, FC Augsburg speelt ook komend seizoen in de 2. Bundesliga.

Degradatie

FC Ingolstadt 04 promoveert naar de 2. Bundesliga, Hansa Rostock degradeert naar de 3. Bundesliga.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2009/10 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

1. FC Kaiserslautern

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Kaiserslautern, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Marco Kurz de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2009/10
Bundesliga 2009/10
3. Liga 2009/10

Duits competitievoetbal 2009/10